Seznam divizij z zaporedno številko 66.

Seznam 
 Pehotne
 66. pehotna divizija (ZDA)
 66. pehotna divizija (Združeno kraljestvo)

 Konjeniške
 66. konjeniška divizija (ZDA)

Glej tudi